Криштован ():

 Криштован да Гама (ок. 1516—1542) — португальский военный.
 Криштован де Мендонса (1475—1532) — португальский мореплаватель.
 Криштован, Элдер Марину Родригес (род. 1971) — португальский футболист, защитник.

 Силва Криштован, Бен да (Бенни Кристо; род. 1987) — чешский певец и спортсмен. Участник Евровидения.

Топонимы 
 Сан-Криштован — фрегезия (район) в муниципалитете Монтемор-у-Нову округа Эвора в Португалии.
 Сан-Криштован-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Криштован-де-Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Криштован-де-Селью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Сан-Криштован-ду-Дору — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Сан-Криштован-и-Сан-Лоренсу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.